Vijetnam:
Quảng Ninh (okrug)
Quảng Ninh (pokrajina)